Самуил Осинский (, , ум. 1649) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, подчаший ошмянский (1635—1643), оберштер (полковник) королевской гвардии (с 1640 года), тиун биржанский (1642—1643), обозный великий литовский (1645—1649), администратор Брестской экономии (с 1641 года).

Биография 
Происходил из шляхетского рода Осинских герба Радван. Сын королевского дворянина и ошмянского казначея Павла Осинского.

В 1632 году Самуил Осинский был избран послом от Виленского воеводства на элекционный сейм, где поддержал избрание Владислава IV на польский престол. В 1633 году начал службу в королевской гвардии и участвовал в Смоленской войне с Русским государством (1632—1634). В 1635 году капитан гвардии Самуил Осинский получил должность подчашего ошмянского. В 1636 году получил чин майора пехотного полка королевской гвардии, в 1640 году стал оберштером гвардии.

В феврале 1641 года Самуил Осинский был назначен администратором Брестской королевской экономии, но взамен должен был содержать отряд в 500 человек пешей гвардии и ежегодно выплачивать 5 тысяч злотых королю. В марте того же года стал тиуном биржанским.

В 1643 году Самуил Осинский сопровождал польского короля Владислава IV Вазу во время его поездки в Литву. Во время пребывания короля в Вильно произошли массовые беспорядки среди горожан, который Осинский силой подавил. 20 апреля 1645 года Самуил Осинский получил должность обозного великого литовского. Весной 1646 года участвовал в подготовке польского короля к войне против Турции. Под давлением магнатов король вынужден был отказаться от планов войны с турками. Самуил Осинский вместе с двумя другими оберштерами попросил разрешения оставить службу, но Владислав IV отказался уволить Осинского. Он остался в звании оберштера пехотного полка королевской гвардии.

В 1645 году С. Осинский участвовал в передаче России пограничного города Трубчевска с волостью. Литовский Трибунал приговорил Самуила Осинского и мстиславского воеводу Николая Абрамовича к штрафу в размере 600 тысяч злотых и смертной казни, но король взял их под свою защиту.

После смерти польского короля Владислава IV Вазы, когда началось мощное казацко-крестьянское восстание на Украине, обозный великий литовский Самуил Осинский с королевской гвардией принял участие в военных действиях против повстанцев. Вначале Осинский с гвардией двинулся под Луцк, на помощь коронным гетманам Николаю Потоцкому и Мартыну Калиновскому. После получения информации о разгроме польской армии в битве под Корсунем (26 мая) С. Осинский двинулся в район Глинян, чтобы соединиться с посполитым рушением под предводительством князя Владислава Доминика Заславского-Острожского. Осинский прибыл в Глиняны, откуда был отправлен на Старый Константинов, к которому приближали казацкие полки под руководством Максима Кривоноса. Самуил Осинский соединился с надворным войском Иеремии-Михаила Вишневецкого и 26-28 июля отличился в битве с казаками под Старым Константиновым.

После поражения польской армии от восставших казаков в битве под Корсунем конвокационный сейм назначил региментариями (главнокомандующими) шляхетского ополчения трёх магнатов: князя Владислава Доминика Заславского, Николая Остророга и Александра Конецпольского. 9 сентября Самуил Осинский с королевской гвардией присоединился с собирающемуся посполитому рушению.

23-25 сентября 1648 года обозный великий литовский С. Осинский принял участие в битве с казаками под Пилявцами. В ночь с 22 на 23 сентября после бегства большей части польской армии генерал коронной артиллерии Криштоф Арцишевский и Самуил Осинский смогли собрать в обозе под своим командованием небольшой отряд (около 800 чел.) и удерживал занимаемые позиции. Несмотря на храбрость Осинского, польско-шляхетская армия потерпала полное поражение. Самуил Осинский с небольшим отрядом бежал во Львов.

2 октября Иеремия-Михаил Вишневецкий отправил Самуила Осинского из Львова на элекционный сейм в Варшаву. На сейме С. Осинский выступил с докладом о ходе боевых действий. Польский примас Мацей Лубенский предложил 9 октября собрать пехоту и драгун из магнатских команд и передать их под командованием Самуила Осинского, отправив его под Львов. Однако сейм, опасавшийся наступления украинских казаков на Варшаву, постановил оставить С. Осинского с имевшими военными силами для защиты столицы. В качестве посла от Виленского воеводства Самуил Осинский в октябре-ноябре 1648 года на элекционном сейме признал избрание Яна II Казимира Вазы на польский престол. В ноябре он завершил формирование новых пехотных подразделений, но не участвовал в дальнейших военных действиях.
 
В начале 1649 года обозный великий литовский Самуил Осинский скончался. Был женат, о его жене известно только то, что после смерти мужа она вторично вышла замуж за подкомория гродненского Александра Буховецкого.

Литература 
 Polski słownik biograficzny, t. XXIV, cz. 2, z. 101, Wrocław 1979.
 Осинский Самуэль / / Великое княжество Литовское: Энциклопедия . В 3 т. т.3: Приложение. А — Я / Редкол.: Т. В. Белова (гал.рэд.) И др..; Маст. З. Э. Герасимович. — Мн.: БелЭн, 2010. −696 С.: Ил. С. сорок второй ISBN 978-985-11-0487-7

Персоналии по алфавиту
Участники Русско-польской войны 1632—1634 годов (поляки)
Военные Речи Посполитой
Обозные великие литовские